Branco [branko] (port. „bílý“) může znamenat:

místopisný název
 Castelo Branco, město v Portugalsku
 Mys Branco, viz Ponta do Seixas, mys v Brazílii
 Rio Branco, více významů, rozcestník

osobní jméno
 Branco (fotbalista) (*1964), brazilský fotbalista, vlastním jménem Cláudio Ibrahim Vaz Leal
 Camilo Castelo Branco (1825–1890), portugalský spisovatel
 Humberto de Alencar Castelo Branco (1900–1967), brazilský voják a politik

Související články 
 Branko, viz Branimír
 Branch
 Blanco
 Bianco

Rozcestníky - místopisné jméno